Příjmení Líbal nosí více významných osobností:

 Dobroslav Líbal (1911–2002) – český historik architektury a urbanismu
 František Líbal (1896–1974) – český akademický malíř
 Jaroslav Líbal (1896–1958) – český operní pěvec
 Karel Líbal (1899–1946) – český výtvarník

osoby s podobnými příjmeními:
 Michael Libal (1941–2012) – německý diplomat, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Česku v letech 2001–2005
 Otto Libal (1917–2015) – rakouský politik (SPÖ)

 Gottfried Libalt (1610–1673) – německý malíř